

Sigle 
APS est un sigle qui signifie :
 acide periodique - Schiff  : transposition en français du sigle anglophone plus usité PAS (pour periodic acid Schiff) désignant le même couple chimique, utilisé comme colorant en histologie ;
 activité physique et sportive (actuelle APSA) ;
 Advanced Photon Source, un synchrotron situé aux États-Unis ;
 Advanced Photo System, un format de pellicule argentique pour appareils photo ;
 Agence de presse sénégalaise, l'agence de presse du Sénégal ;
 Airborne Precision Spacing, un système développé par la NASA dans les années 90 pour améliorer la gestion de l'espacement des avions ;
 Algérie Presse Service, l'agence de Presse officielle en Algérie ;
 alimentation par le sol, un système d'alimentation électrique par troisième rail des tramways ;
 American Physical Society ;
 Arizona Public Service, une société produisant, transportant et distribuant de l'électricité ;
 Assemblée des Pays de Savoie ;
  ou , une société savante américaine promouvant la psychologie en tant que science ;
 automate programmable de sécurité, un type d'automate programme industriel ;
 Avtomat Podvodnyy Spetsialnyy, en russe, soit « fusil automatique sous-marin spécial » ;
 American Phytopathological Society ;
 Anpartsselskab en danois, l'équivalent de la société à responsabilité limitée (SARL) ;
 Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen ;
 Active Protection System : Système de protection balistique actif
Année politique suisse, une publication traitant de la politique suisse 
, un système de planification et d'ordonnancement avancé ;
autorisation provisoire de séjour, un document administratif français donnant à un étranger le droit de séjourner en France ;
 avant-projet sommaire, une phase d'un projet de construction incombant à sa maîtrise d'œuvre ;
 Association des professionnels et superviseurs, une unité syndicale de CBC/Radio-Canada ;
 Audrey Pulvar Soir, une émission d'actualité diffusée sur la chaîne I-Télé ;
 assistant chargé de prévention et de sécurité (dans les établissements public locaux d'enseignement) ;
 assistante en pastorale scolaire ;
 Alt-Preset Standard, un réglage utilisé dans le codeur LAME MP3 Encoder ;
 Amicale Paris Sciences ;
 Arab Press Services ;
 action préventive de secours, un terme utilisé au Service des Secours de la Croix-Rouge de Belgique pour désigner un dispositif préventif de secours ;
 Alarmes Protection Sécurité, un salon spécialisé de la sûreté-sécurité ;
 persulfate d'ammonium en chimie ;
 appréciation par simulation, une méthode d'évaluation des savoirs acquis lors d'une formation ;
 avant-projet sommaire (pré-projet dans le bâtiment) ;
 agent de prévention et de sécurité (ex-vigile).
 Antigène prostatique spécifique, en anglais PSA

Code 
APS est un code qui peut désigner :
 .

Toponymie 

 Aps, le nom d'Alba-la-Romaine, en Ardèche, jusqu'en 1903.

Abréviation 
Aps est une abréviation qui peut signifier :
 Apus, Apodis, le nom latin et son génitif de la constellation de l'Oiseau de paradis.

Abréviation
Homonymie d'acronyme